Ronde van Drenthe (ang. Tour of Drenthe) – jednodniowy szosowy wyścig kolarski, odbywający się co roku wczesną wiosną (początek marca) w Drenthe, w Holandii.

Wyścig mężczyzn rozgrywany jest od 1960 roku, a od 2018 roku posiada rangę UCI 1.HC i jest częścią cyklu UCI Europe Tour. Z kolei od 2007 roku organizowane są także zawody dla kobiet, należące do serii najważniejszych kobiecych wyścigów UCI Women’s World Tour.

Lista zwyciężczyń

Lista zwycięzców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (hol.)